Эббу Вейл ():

 Эббу Вейл (Уэльс) — город в графстве Блайнай-Гвент, Уэльс.
 Эббу Вейл (Австралия) — населённый пункт в Квинсленде, Австралия.
 Эббу Вейл (футбольный клуб) — валлийский футбольный клуб.
 Эббу Вейл (регбийный клуб) — валлийский регбийный клуб.